Malbun heißen folgende geographische Objekte:

 Malbun (Liechtenstein), Teilort und Exklave der Gemeinde Triesenberg, Liechtenstein
 Malbun, frühere Bezeichnung der Alp Turna (Liechtenstein)
 Malbun SG, Alp auf 1479 m auf dem Gebiet der Gemeinde Buchs, Kanton St. Gallen, Schweiz

Siehe auch:
 Vaduzer Malbun, frühere Bezeichnung der Alpen Pradamee und Hahnenspiel, Liechtenstein